LFA puede referirse a:

La Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA), competencia de fútbol americano en México.
La LFA Primera División, liga de fútbol asociación de Timor Oriental.
La Supercopa LFA, final de campeones del fútbol asociación de Timor Oriental.
El LfA Förderbank Bayern, Banco de Desarrollo de Baviera, Alemania.
El Lexus LFA, un automóvil superdeportivo